Виктория () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название муниципалитета Victoria с испанского языка — победа, было дано после успешного восстания 1847 года.

Площадь муниципалитета равна 1047 км², что составляет 3,42 % от общей площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на востоке с Хичу и Санта-Катариной, на юге с Тьерра-Бланкой, на юго-западе с Доктор-Мора, на западе с Сан-Луис-де-ла-Пасом, а также на севере граничит с другим штатом Мексики — Сан-Луис-Потоси.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1849 году, в его состав входит 157 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 31,9 %, промышленность и строительство — 27,5 %, сфера обслуживания и туризма — 36,2 %, прочее — 4,4 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 92,4 %;
 водоснабжение: 77,4 %;
 водоотведение: 59,8 %.

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато